Lachat ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Héritier Lachat (* 1950), Schweizer Professorin für Banken- und Finanzrecht
 Cédric Lachat (* 1984), Schweizer Sportkletterer
 Eugène Lachat (1819–1886), Schweizer römisch-katholischer Bischof
 François Lachat (* 1942), Schweizer Politiker
 Vincent Lachat (* 1961), Schweizer Jazzmusiker 

Lachat ist der Name folgender Orte:
 Lachat, Ortschaft in der Gemeinde Cusy im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Lachat, Ortschaft in der Gemeinde Montcel im Département Savoie, Frankreich
 Lachat, Ortschaft in der Gemeinde Chindrieux im Département Savoie, Frankreich